

Astronomia 
Louth – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Australia
Louth, città del Nuovo Galles del Sud
Louth, città dell'Australia Meridionale
 Irlanda
Louth – contea
Louth – villaggio della contea di Louth
 Regno Unito
Louth – cittadina del Lincolnshire